Лукас Мелано (; родился 1 марта 1993 года в Кордове, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Атлетико Тукуман».

Клубная карьера 

Мелано — воспитанник футбольной академии клуба «Бельграно». 18 марта 2012 года в матче против «Индепендьенте» он дебютировал в аргентинской Примере. 16 июня в поединке против «Банфилда» Лукас сделал «дубль» и помог своей команде одержать победу. В сезоне Апертуры 2012/13 Агустин стал основным нападающий «Бельгано», приняв участие во всех 19 матчах турнира. В матчах нового сезона против «Ривер Плейта» и «Индепендьенте» голы Мелано помогли его команде одержать важные победы.

Летом 2013 года Лукас перешёл в «Ланус». Сумма трансфера составила 1,5 млн евро. 4 августа в поединке против «Бельграно» он дебютировал за новую команду. 13 сентября в матче против «Аргентинос Хуниорс» Мелано забил свой первый гол за «Ланус».

17 июля 2015 года Лукас перешёл в клуб MLS «Портленд Тимберс», подписав контракт по правилу назначенного игрока. Сумма трансфера составила $5 млн. Срок контракта — четыре года (с опцией продления ещё на один год). Зарплата игрока — около $1 млн в год. В главной лиге США он дебютировал 25 июля в матче против «Далласа», заменив во втором тайме Родни Уолласа. 21 августа в поединке против «Хьюстон Динамо» Мелано забил свой первый гол за «дровосеков». 29 ноября в ответном матче финала Западной конференции против «Далласа» Лукас забил гол. 6 декабря в финале сезона против «Коламбус Крю» он отдал передачу на победный гол Родни Уолласа и помог «Портленд Тимберс» впервые в истории выиграть Кубок MLS. 9 января 2017 года Мелано на правах аренды вернулся в «Бельграно».

Летом 2017 года Лукас был отдан в аренду в «Эстудиантес». 29 августа в матче против «Арсенала» из Саранди он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Мелано забил свой первый гол за «Эстудиантес».

9 августа 2018 года Мелано вернулся в «Портленд Тимберс». 16 июля 2019 года Мелано расторг контракт с «Портленд Тимберс» по взаимному согласию сторон.

26 июля 2019 года Мелано вернулся в Аргентину, подписав контракт с «Атлетико Тукуман».

Международная карьера 
В 2013 году Мелано в составе молодёжной сборной Аргентины принял участие в домашнем молодёжном чемпионате Южной Америки. На турнире он сыграл в матчах против сборных Чили, Парагвая и Боливии.

Достижения 
Командные

 «Ланус»
 Обладатель Южноамериканского кубка — 2013

 «Портленд Тимберс»
 Обладатель Кубка MLS — 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Бельграно»
Игроки ФК «Ланус»
Игроки ФК «Портленд Тимберс»
Игроки ФК «Эстудиантес»
Игроки ФК «Портленд Тимберс 2»
Игроки ФК «Атлетико Тукуман»